Андре́й Васи́льевич Балашо́в (22 марта 1946, Ленинград, СССР — 21 октября 2009, Москва, Россия) — советский яхтсмен, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта.

Биография 
Отец, Балашов Василий Степанович (1907—1966), был одним из ведущих специалистов в легкой промышленности, имел научные открытия и авторские свидетельства. Отец не одобрял стремление сына к парусному спорту. Мать, Балашова (Жукова) Елена Семеновна (1911—1953), работала главным бухгалтером. Семья проживала на Васильевском острове Ленинграда.

С 15 лет Андрей работал на Невском морском заводе в качестве судового электромеханика-монтажника, а вечером после работы занимался в яхт-клубе «Труд». С 1964 года тренировался под руководством Москвина И. Б.. Огромную роль в его становлении сыграли Владимир Васильевич Васильев и Анатолий Степанович Коновалов.
Первый значительный успех пришёл в 1967 году в Ленинграде на Спартакиаде Народов СССР — бронзовая медаль.

В 1970 году переехал в Москву в ЦСК ВМФ.
В Москве тренерами Андрея Балашова были Елена Соколова, Валерий Николин, Рафаэль Нугер (в Севастополе) и Олег Иванович Шилов (с 1974 года). 
  
На Олимпийских играх 1976 года Андрей в классе «Финн» завоевал серебряную медаль, проиграв только в последней гонке спортсмену из ГДР Й. Шуманну.

С 1978 по 1980 год тренировался у Юрия Ларина, как у старшего тренера класса «Финн». Личным тренером Балашова при этом в команде Центрального спортивного клуба военно-морского флота (ЦСК ВМФ) с 1974 года оставался Олег Шилов. В 1977 году спортсмен из-за конфликта стал невыездным и не мог претендовать на участие в Олимпиаде в 1980 году. Эту ситуацию помог исправить тренер Юрий Ларин, который лично за него поручился — так спортсмена стали выпускать на соревнования за границей. Юрий Ларин, занимавшийся со спортсменами сборной команды СССР экспериментальными исследованиями, вспоминает, что при проведении этих исследований проще всего ему было работать с Андреем Балашовым.
 
На Олимпийской регате 1980 года в Таллинне Балашов в том же классе стал третьим. Причём борьба в этом классе складывалась драматично. Балашов очень неудачно начал регату и после двух гонок находился в конце турнирной таблицы. Однако с помощью Юрия Ларина и Олега Шилова он смог тщательно проанализировать прошедшие гонки, мобилизоваться и, придя в последней гонке первым после глубокого фальстарта, завоевал свою вторую олимпийскую медаль. После получения олимпийской медали спортсмен оставил Ларину надпись, в которой поблагодарил за все, что тот смог для него сделать. Одним из тренеров, которые готовили его к Олимпиаде, был также Валерий Заковоротный.

Балашов выигрывал серебро и бронзу чемпионата Европы. Побеждал на Балтийских регатах, регатах Мира в ГДР, Кильской регате.

Семикратный чемпион СССР в классе «Финн». После московской Олимпиады перешёл в класс «Звёздный», но из-за неучастия сборной СССР в Олимпийских играх 1984 года Балашов был вынужден завершить спортивную карьеру. Ему пришлось уехать служить офицером, начальником службы физической подготовки дивизии подводных лодок на Камчатку, на Тихоокеанский флот.

Закончив службу в ВМФ в звании капитана третьего ранга, Андрей вернулся в Москву в 1991 году и участвовал в работе по программе «Кубка Америки». Занимался буксировочными испытаниями модели яхты в опытовом бассейне ЦНИИ им. Крылова. Дважды работал тренером в Китае. Подавал конкурсные документы на должность Главного тренера Сборной России, но избран не был.

В 2008 и 2009 годах Андрей Васильевич подключился к работе Московской Ассоциации Класса «Финн» — участвовал в тренировках, подготовке спортсменов, помогал советами, а в 2009 году подключился к подготовке сборной команды в классе «Финн» и даже сам сел снова на «Финн», приняв участие в ряде московских регат — в том числе в Чемпионате России в классе «Финн». ... повторный приход Андрея Васильевича в спортивную деятельность и поставленная им перед собой амбициозная задача - в восьмой раз выиграть чемпионат страны в классе "Финн" - вызвали непосильную нагрузку на его организм. Сердце спортсмена не выдержало, он ушел, так до конца и не реализовав себя в большом спорте..
Скончался в Москве 21 октября 2009 года. Похоронен на Богородском кладбище.

Память 
 С 2010 года ежегодно проводится Кубок Андрея Балашова, соревнования яхтсменов в классе «Финн».
 По решению Ассоциации класса «Финн» России номер на парусе RUS 2 закреплён за Андреем Васильевичем Балашовым.

Примечания

Литература 
 
 }}

Ссылки 

 Портрет
 Кубок Андрея Балашова
 
 Памяти Андрея Васильевича Балашова. Очерк Валентина Данилова
 Некролог на сайте ВФПС
 Слово о выдающемся яхтсмене
 Вечер памяти Балашова в Олимпийском Комитете 20 ноября 2009 г.

Яхтсмены СССР
Чемпионы СССР по парусному спорту
Яхтсмены по алфавиту
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1976 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Яхтсмены Санкт-Петербурга
Тренеры по парусному спорту России
Похороненные на Богородском кладбище (Ногинский район)